

Sigle 
 Autostrada A33 in Francia, parte della Strada europea E23
 Autostrada A33 in Germania, (abbreviata anche in BAB 33), autostrada che collega Osnabrück e Borchen
 Autostrada A33 in Italia (al 2015 in completamento), collega Asti a Cuneo
 Autostrada A33 in Spagna, progetto di autostrada nella regione della Murcia
 Autostrada A33 in Portogallo, anche chiamata CRIPS (Circular Regional Interior da Península de Setúbal), collega Monte de Caparica e Montijo

Codici 
 A33 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Volkssternwarte Kirchheim
A33 – negli scacchi, codice ECO relativo ad alcune varianti della variante simmetrica della partita inglese